Duitsland
1e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
1e Legerkorps (Reichswehr) - Duitse legereenheid
1e Legerkorps (Bundeswehr) - Duitse legereenheid
1e Legerkorps (Pruisen) - Pruisische legereenheid

Overig
 1e Legerkorps (Canada) - Canadese legereenheid
 1e Legerkorps (België) - Belgische legereenheid
 1e Legerkorps (Nederland) - Nederlandse legereenheid
 1e Legerkorps (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 1e Legerkorps (Unie) - Amerikaanse legereenheid